Space Invaders steht für:

 Space Invaders, Computerspiel aus dem Jahr 1978
 Space Invaders (Film) (Original: Killer Klowns from Outer Space), US-amerikanischer Film von Stephen Chiodo (1988)
 Space Invaders (Band, Deutschland), deutsche Band
 Space Invaders (Band, Japan), japanische Band
 Space Invaders (Band, Brasilien), brasilianische Band
 Space Invaders (Band, Kroatien), kroatische Band

Siehe auch:
 Invader (Künstler) (auch Space Invader; * 1969), französischer Streetart-Künstler
 Space Invader, Album von Ace Frehley (2014)